Квандт () — немецкая фамилия:
 Квандт, Гюнтер (1881—1954) — немецкий промышленник и предприниматель.
 Квандт, Даниэль Готтлиб (1762—1815) — немецкий актёр, режиссёр и издатель.
 
 Квандт, Ричард Эмерик (род. 1930) — венгерский экономист.
 Квандт, Харальд (1921—1967) — немецкий промышленник, пасынок Йозефа Геббельса.
 Квандт, Христиан Фридрих (1766—1806) — немецкий музыковед.